Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Raúl Ramírez che ha battuto in finale Karl Meiler 6-4, 1-6, 3-6, 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Raúl Ramírez (campione)
 Adriano Panatta (primo turno)
 Christopher Mottram (quarti di finale)

 Paolo Bertolucci (secondo turno)
 Kim Warwick (primo turno)
 Yannick Noah (quarti di finale)
 Carlos Kirmayr (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1979